Z gitarą wśród zwierząt – siódmy album zespołu Big Cyc wydany 11 czerwca 1996 przez Silverton. Tytuł w sposób jawny odwołuje się do tytułu programu przyrodniczego „Z kamerą wśród zwierząt”. Płyta do 1997 roku sprzedała się w nakładzie ponad 500 tysięcy egzemplarzy, uzyskując najwyższy wynik w historii zespołu i pokrywając się podwójną platyną (podwójna platynowa płyta).

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Big Cyca
Albumy muzyczne wydane w roku 1996
Zdobywcy platynowych płyt